Ikedosoma är ett släkte av skedmaskar. Ikedosoma ingår i familjen Echiuridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skedmaskar
Ikedosoma